Подковогубые () — семейство млекопитающих подотряда летучих мышей. Представители семейства распространены от Африки и Мадагаскара через южную Азию до Японии, Филиппин, Новой Гвинеи, северной Австралии. Старейший вымерший род известен из среднего эоцена Европы.

Семейство содержит 10 современных родов и более 80 видов, главным образом в распространенном роде Hipposideros. Кроме того, несколько родов вымерших. Ранее рассматривалось как подсемейство Hipposiderinae, семейства подковоносых (Rhinolophidae), а теперь классифицируются как собственное семейство. Hipposidendae отличаются от Rhinolophidae формой носового листа, структурой ступней, отсутствием нижних малых премоляров и структурой плечевого и тазобедренного пояса.

Благодаря уникальному и сложном лицу, представителей семейства трудно спутать с представителями других семейств. Уши, как правило, большие, без козелка, глаза сравнительно невелики. Хвост средней длины, у некоторых видов, но малый или рудиментарный у других. Длина тела 28—110 мм. Зубная формула: i 1/ 2 , c 1/ 1 , pm 1-2/2 m 3/3) • 2 = 28 или 30.

В отличие от многих летучих мышей, которые испускают импульсы с открытым ртом при эхолокации, Hipposideridae держат рот закрытым во время полёта; ультразвуковые импульсы же выбрасываются через ноздри сложным носовым аппаратом.

Большинство видов — пещерные жители, но некоторые виды ночуют на деревьях. Все они насекомоядные, при этом некоторые виды очень специализированные на некоторых насекомых благодаря своей сложной эхолокации и очень маневренном полёте. Например, Cloeotis percivali питается в основном маленькой взрослой молью круглый год, независимо от относительного изобилия или сезонности этих насекомых. Этот вид использует звуки крайне высоких частот более 200 кГц, но, как и большинство Hipposideridae, импульсы имеют низкую интенсивность (громкость). Hipposideros gigas висит довольно высоко на деревьях и использует эхолокацию для обнаружения крупных (до 60 миллиметров в длину) и прямо летающих жуков на расстоянии до 20 метров, он делает короткие и точные рейсы перехвата, длящиеся в среднем 5,1 секунды.

Классификация

Примечания

Литература 
 Terry A. Vaughan, James M. Ryan, Nicholas J. Czaplewski Mammalogy. — Jones & Bartlett Publishers, 2011
 Ronald M. Nowak Walker's Bats of the World. — JHU Press, 1994
 Archer, M., Arena, D.A., Bassarova, M., Beck, R.M.D., Black, K., Boles, W.E., Brewer, P., Cooke, B.N., Crosby, K., Gillespie, A., Godthelp, H., Hand, S.J., Kear, B.P., Louys, J., Morrell, A., Muirhead, J., Roberts, K.K., Scanlon, J.D., Travouillon, K.J. and Wroe, S. 2006. Current status of species-level representation in faunas from selected fossil localities in the Riversleigh World Heritage Area, northwestern Queensland. Alcheringa Special Issue 1:1-17. ISBN 0-9757894-5-7
 Benda, P. and Vallo, P. 2009. Taxonomic revision of the genus Triaenops (Chiroptera: Hipposideridae) with description of a new species from southern Arabia and definitions of a new genus and tribe. Folia Zoologica 58(Monograph 1):1-45.
 Hand, S.J. and Archer, M. 2005. A new hipposiderid genus (Microchiroptera) from an early Miocene bat community in Australia. Palaeontology 48(2):371-383.
 Hand, S.J. and Kirsch, J.A.W. 2003. Archerops, a new annectent hipposiderid genus (Mammalia: Microchiroptera) from the Australian Miocene. Journal of Paleontology 77(6):1139-1151.
 Hutcheon, J.M. and Kirsch, J.A.W. 2006. A moveable face: deconstructing the Microchiroptera and a new classification of extant bats. Acta Chiropterologica 8(1):1-10.
 McKenna, M.C. and Bell, S.K. 1997. Classification of Mammals: Above the species level. New York: Columbia University Press, 631 pp. ISBN 978-0-231-11013-6
 Simmons, N.B. 2005. Order Chiroptera. Pp. 312-529 in Wilson, D.E. and Reeder, D.M. (eds.). Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2 vols., 2142 pp. ISBN 978-0-8018-8221-0
 Ziegler, R. 2000. The bats (Chiroptera, Mammalia) from the Late Oligocene fissure fillings Herrlingen 8 and Herrlingen 9 near Ulm (Baden-Württemberg). Senckenbergiana Lethaea 80(2):647-683.
  
 
Семейства млекопитающих